Secole: Secolul al VI-lea î.Hr. - Secolul al V-lea î.Hr. - Secolul al IV-lea î.Hr.

Decenii: Anii 450 î.Hr. | Anii 440 î.Hr. | Anii 430 î.Hr. | Anii 420 î.Hr. | Anii 410 î.Hr. - Anii 400 î.Hr. - Anii 390 î.Hr. | Anii 380 î.Hr. | Anii 370 î.Hr. | Anii 360 î.Hr. | Anii 350 î.Hr.

Ani: 414 î.Hr. | 413 î.Hr. | 412 î.Hr. | 411 î.Hr. | 410 î.Hr. - 409 î.Hr. - 408 î.Hr. | 407 î.Hr. | 406 î.Hr. | 405 î.Hr. | 404 î.Hr.



Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

409 î.Hr.